Salada puede referirse a:

El vértice geodésico llamado Salada.
El nombre común de la planta Atriplex halimus.
El femenino de salado, que contiene sal.
El femenino de salado, que tiene sabor salado.

Otros 
La Salada, .